Laflamme oder LaFlamme ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Laflamme (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 David LaFlamme (* 1941), US-amerikanischer Rockviolinist
 Joseph-Clovis-Kemner Laflamme (1849–1910), französisch-kanadischer römisch-katholischer Priester (Monsignore), Geologe und Schriftsteller
 Léo Kemner Laflamme (1893–1989), (US-amerikanisch-)kanadischer Jurist und Politiker
 Lisa LaFlamme (* 1964), kanadische TV-Journalistin
 Napoléon Kemner Laflamme (1865–1929), kanadischer Jurist und Politiker
 Noël Laflamme (* 1950), kanadischer Schriftsteller
 Ovide Laflamme (1925–1993), kanadischer Jurist, Richter und Politiker
 Paul M. LaFlamme (1927–1990), US-amerikanischer Chemie-Ingenieur/Chemiker
 Raymond Laflamme (* 1960), kanadischer Physiker
 Rodolphe Laflamme (1827–1893), kanadischer Jurist und Politiker
 Serge Laflamme (* 1963), kanadischer Softball-Schiedsrichter
 Yvonne Laflamme (* 1939), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:

 Réserve écologique J.-Clovis-Laflamme
 Le Journal d’Aurélie Laflamme